Сан Агустин Чајуко има више значења:

 Општина Сан Агустин Чајуко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Чајуко (Сан Агустин Чајуко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику